Foncenex peut désigner :

 une ancienne commune de Savoie, unie pour former Veigy-Foncenex, en 1795.
 la famille Daviet, acquéreur de la seigneurie (1729-1790), dont :
 François Daviet de Foncenex (1734 - v. 1798), mathématicien et militaire
 Charles-Amable Daviet de Foncenex (1732, ?), frère du précédent, chanoine de l'église de Genève.

Ancienne commune en Haute-Savoie